Sultano –  titolo sovrano impiegato da numerose dinastie arabe e non che ressero territori più o meno ampi del Vicino e Medio Oriente islamico
 Sultano – capo supremo dell'Islam sunnita e sovrano dell'Impero Ottomano
 Sultano – personaggio della fiaba Aladino e la lampada meravigliosa
 Sultanino – moneta d'oro in uso nell'Impero ottomano